25 августа:

 25 августа — 237-й день года (238-й в високосные годы) в григорианском календаре.
 25 августа — небольшой город на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.